Péwé ist der Familienname von:
 Troy L. Péwé (1918–1999), US-amerikanischer Glaziologe

Sonstiges:
 Péwé Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Lake Péwé, See im Viktorialand, Antarktika